Brig steht für:
 Brig, Ort in der Schweiz
 verkürzend die Schweizer Gemeinde Brig-Glis
 Bezirk Brig, Schweizer Bezirk
 Brigid, irisch-schottische Sagengestalt
 Brig, Arrestzelle auf Schiffen, siehe Gefängniszelle #Verschiedene Zellen

Brig. steht für:
 Brigade, kleinster militärischer Großverband des Heeres
 Brigadier, militärischer Dienstgrad

Siehe auch:
 Brigadegeneral
 Brigg, ein Segelschifftyp
 BRIC
 Brik
 Brick
 Brigue
 Brieg (Begriffsklärung)

BRIG